

Anno 
 320 o 320 a.C.

Codici 
 320 (prefisso) – prefisso telefonico del Minnesota
 320 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Chiro Observatory, in Giappone

Matematica 
 320 – numero